«Неугомонный дух», или «Весёлое привидение» () — классический британский комедийный художественный фильм режиссёра Дэвида Лина по одноимённой пьесе Ноэла Кауарда с Рексом Харрисоном в главной роли.

Сюжет 
Однажды писатель Чарльз Кондомин со своей второй женой Рут приглашает медиума провести сеанс связи с потусторонним миром в его доме. Чарльз готов на себе испытать присутствие потусторонних сил, дабы потом описать свои наблюдения в будущем романе.
Медиум мадам Аркати невольно вызывает дух его покойной первой жены Эльвиры — язвительной и капризной блондинки, которая сразу невзлюбила новую супругу Чарльза. С этой минуты несчастный мужчина становится заложником своего эксперимента.
Враждующие жёны доводят его до грани безумия. Чарльз всеми мыслимыми и немыслимыми способами пробует избавиться от Эльвиры, но это оказывается не так-то просто.

В ролях 
 Рекс Харрисон — Чарльз Кондомин
 Констанс Каммингс — Рут Кондомин
 Кэй Хэммонд — Эльвира Кондомин
 Маргарет Рутерфорд — Мадам Аркати
 Хью Уэйкфилд — доктор Джордж Брэдмен
 Джойс Кэри — Вайолет Брэдмен
 Жаклин Кларк — Эдит
 Ноэл Кауард — рассказчик

Производство и прокат 
Пьеса «Неугомонный дух», впервые поставленная в Лондоне летом 1941 года, имела огромный успех. Особенно покорили публику Кэй Хэммонд и Маргарет Рутерфорд в ролях усопшей жены главного героя и эксцентричного медиума.

В 1941 году несколько американских кинокомпаний предложили Ноэлу Кауарду продать права на экранизацию пьесы, но автор отклонил предложения, посчитав, что Голливуд исказит или опошлит его произведение, и предложил создать адаптацию британской независимой студии «Cineguild». В итоге за экранизацию взялся Дэвид Лин — напарник Кауарда по работе над фильмом «В котором мы служим». По рекомендации драматурга с театральных подмостков в фильм перешли и Хэммонд, и Рутерфорд.

Фильм был выпущен в Technicolor и стал первой режиссёрской работой Дэвида Лина в жанре комедии. Премьерный показ состоялся 5 апреля 1945 года в Лондоне (Великобритания), где лента получила положительные отзывы критики. Особо упоминались качество монтажа и реалистичное воспроизведение призрака в зеленоватом отсвете; за эти визуальные эффекты Томас Хоуард удостоился премии «Оскар». При этом многие критики отмечали, что постановщик не совсем корректно распределил роли актёров, не сумев определить их потенциальное амплуа. 

Комедия провалилась в прокате и даже не окупила затраты на производство, хотя и считается одним из ярких примеров раннего творчества Дэвида Лина.

См. также 
 Я женился на ведьме

Примечания

Библиография

Ссылки 
 «Весёлое привидение» на сайте Британского института кино 
 Эссе  на сайте Criterion Collection 

Экранизации произведений Ноэла Кауарда
Фантастические комедии
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Кинокомедии Великобритании
Фильмы о привидениях
Фантастические фильмы о писателях
Фильмы Дэвида Лина
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фильмы Two Cities Films
Фильмы Великобритании 1945 года